36-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 3 — 4 февраля 1935 года в Хельсинки (Финляндия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 20 конькобежцев из 3 стран. Чемпионом Европы стал австрийский скороход Карл Вацулек, призёрами — норвежец Бернт Эвенсен и Биргер Васениус Финляндия.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Чемпионаты Европы в 1935 году
Спорт в Финляндии в 1935 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Февраль 1935 года